Příjmení Dolan nese více různých osobností:

 Ryan Dolan (* 1985) – irský zpěvák
 Timothy Dolan (* 1950) – americký římskokatolický kněz
 Tom Dolan (* 1975) – americký plavec
 Xavier Dolan (* 1989) – kanadský režisér, scenárista a herec

Externí odkazy